Tordjman ist der Nachname folgender Personen:

 Josh Tordjman (* 1985), kanadischer Eishockeytorwart
 Trevor Tordjman (* 1995), kanadischer Schauspieler und Tänzer